Trappist steht für:

 Trappisten, Mönche des Ordens der Zisterzienser von der strengeren Observanz
 Trappist (Teleskop), ein Teleskop
 Trappist-1, ein nach dem Teleskop benannter Zwergstern und seine sieben Planeten:
 Trappist-1 b
 Trappist-1 c
 Trappist-1 d
 Trappist-1 e
 Trappist-1 f
 Trappist-1 g
 Trappist-1 h

Abkürzung